Kneževo (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in de Servische Republiek in Bosnië en Herzegovina
 Kneževo (Brus), een plaats in de Servische gemeente Brus
 Kneževo (Popovac), een plaats in de Kroatische gemeente Popovac